Турнір претендентів 1962 ― шаховий турнір для визначення суперника Михайла Ботвинника у матчі за звання чемпіона світу із шахів 1963. Проводився з 2 травня по 26 червня 1962 року у Віллемстаді на Антильських островах. До турніру допускали 6 переможців міжзонального турніру 1962. У матчі за 6 місце вирішувалося хто стане останнім учасником турніру. У ньому переміг Леонід Штейн, але до турніру потрапив Пал Бенко, так як за умовами турніру до участі не допускалося більше 3 шахістів з однієї країни.

Після 3 туру за станом здоров'я вибув Михайло Таль.

Після турніру Боббі Фішер звинуватив радянських шахістів у змові з метою перемоги у турнірі одного з їхніх шахістів (у всіх 12 партіях між Тиграном Петросяном, Юхимом Геллером і Паулем Кересом були зафіксовані нічиї).

Турнірна таблиця

Матч за друге місце

Примітки

Посилання 

 Партії на сайті pgnmentor.com
 Таблиця на сайті mark-weeks.com
 Стаття, присвячена ювілею турніру

Шахові турніри 1962
Турнір претендентів